Олег Борисович Рахманин (7 октября 1924, г. Дмитров Московской области — 4 августа 2010, Москва, Российская Федерация) — советский дипломат и партийный деятель, российский учёный. Член ЦК КПСС (1981—1989, кандидат c 1976); член ЦРК КПСС (1971—1976), депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10—11 созывов (1979—1989) от Киргизской ССР. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Доктор исторических наук (1975), профессор (1977), китаевед. Член Западно-Сибирского отделения РАЕН.

Биография

Партийная и государственная карьера 
В 1939 году, окончив неполную среднюю школу в Москве, Олег Рахманин стал курсантом 1-й Московской специальной артиллерийской школы, по окончании которой и после прохождения курса обучения в 1-м Томском артиллерийском училище он в 1943-м был направлен на фронт. В составе 8-й гвардейской воздушно-десантной дивизии лейтенант Рахманин в качестве начальника разведки артдивизиона участвовал в боях на Курской дуге. В сентябре 1943 года в одном из сражений получил тяжелое ранение. Из госпиталя он выписался в феврале 1944 года. Медицинская комиссия признала его ограниченно годным и отказала в просьбе снова отправить на фронт.

В конце 1945 году после демобилизации Рахманин был направлен в Министерство иностранных дел СССР. После учёбы и прохождения дипломатической практики в 1946—1949 гг. он работал в генконсульствах СССР в китайских городах Чанчуне и Харбине. Именно с Китаем в дальнейшем Рахманни свяжет свою жизнь и многогранную трудовую деятельность.

Возвратившись в 1949 году в Москву, Олег Борисович два года проработал в центральном аппарате МИД СССР. В 1951 году он был снова направлен в Китай, где прошел двухгодичное обучение в специальной школе китаеведения и окончил экстерном факультет истории международных отношений Народного университета в Пекине. Все это время до 1958 г. О. Б. Рахманин исполнял обязанности второго, а затем первого секретаря посольства СССР в КНР. Благодаря хорошему знанию китайского языка он неоднократно был участником советско-китайских переговоров на высшем уровне, в том числе с высшими партийными деятелями КНР — Мао Цзэдуном, Лю Шаоци, Чжоу Эньлаем, Дэн Сяопином и другими (Чэнь Юнем).

В 1958—1960 гг. Рахманин обучался в Высшей дипломатической школе МИД СССР (ныне Дипломатическая академия), а затем в течение трех лет работал советником советского посольства в Китае. С 1968 по 1986 гг. О. Б. Рахманин работал в Центральном Комитете КПСС, пройдя путь от референта до первого заместителя заведующего Отделом ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран (1968—1987). О его работе там упоминает в своих воспоминаниях В. А. Медведев. По воспоминаниям помощника Андропова Синицина
Рахманин был ведущим «ястребом» в советско-китайских отношениях.

Параллельно с партийной деятельностью Рахманин продолжал работать и как научный деятель — в 1975 году он успешно защитил докторскую диссертацию.

Многолетняя работа Рахманина на дипломатическом поприще вновь активизируется в 70—80-е гг. В июле 1975 г. Олег Борисович избирается председателем Комиссии по иностранным делам Верховного Совета РСФСР. Затем в 1984 году он становится заместителем председателя Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР. В 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присваивается ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Общественная и научная деятельность 
Находясь на руководящих постах в сфере советской внешней политики, содействовал раскрытию «белых пятен» в истории советско-китайских отношений, развитию отечественного китаеведения. С его усилиями связано открытие для научных исследований материалов архива Коминтерна, относящихся к Китаю, архивных документов КГБ о деятельности советских политических и военных советников, работавших в Китае и репрессированных впоследствии в СССР. Был также одним из инициаторов создания Всесоюзной ассоциации китаеведов и входил в состав её руководства.

Результаты его научной деятельности воплощены в ряде монографий, большом количестве брошюр, журнальных и газетных публикаций. Главная тема его исследований — история советско-китайских отношений в период после 1945 г., в которых нашли отражение важнейшие аспекты межпартийных и межгосударственных связей, ключевые моменты внешней политики двух стран. Он ввел в научный оборот большой объем новых данных, ставших важным источником для отечественных и зарубежных синологов. Его работы переведены на многие иностранные языки.

Серьёзное внимание в своих работах, которые в 60—80-е гг. публиковал под псевдонимами О. Б. Борисов, О. Владимиров, О. Иванов, он уделял проблемам внутреннего развития Китая. Анализу идеологической борьбы в КНР, содержания и практического преломления теоретических концепций Мао Цзэдуна во внутренней и внешней политике Китая посвящены, в частности, монография «Внутренняя и внешняя политика Китая в 70-е годы», книга «Страницы политической биографии Мао Цзэдуна».

В течение ряда лет был первым заместителем председателя Центрального правления Общества советско-китайской дружбы, которое в значительной мере благодаря его стараниям не снижало своей активности даже в самые трудные для отношений между нашими странами времена. Он также являлся членом президиума Советского Комитета солидарности стран Азии и Африки. В последние годы — почетный член российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

С марта 1987 г. становится научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны СССР, а затем — ведущим научным сотрудником и членом Ученого совета этого института. Его интересы концентрируются на исследовании современных проблем КНР, включая военно-политические аспекты, а также на вопросах геополитики и безопасности. Он принимал непосредственное участие в составлении и издании 11-го тома «Истории Второй мировой войны 1939—1945 годов». Его перу принадлежит целый ряд научных работ, затрагивающих темы победы Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке, хода второй мировой войны в азиатско-тихоокеанском регионе, конфликта на КВЖД, военного строительства в КНР и реформ в китайской армии.

Как историк-международник подготовил и издал более 100 научных трудов. За учебник «Внешняя политика Советского Союза» ему была присуждена Государственная премия СССР. Ряд книг Олега Борисовича издан в США, Японии, Китае, Гонконге, в некоторых европейских странах. В 2002 г. Вышел в свет его эпохальный труд «К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке».

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (25 уч.).

Награды и звания 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Дружбы народов, двумя медалями «За отвагу» и медалью за «оборону Москвы», отмечен также рядом зарубежных наград. За вклад в развитие науки О. Б. Рахманин удостоен серебряной медали имени П. Л. Капицы.

Действительный член РАЕН.

Краткая библиография 
 О. Б. Борисов. Борьба КПСС за единство и сплоченность революционных сил современности. Москва: Мысль, 1967
 О. Е. Владимиров. Страницы политической биографии Мао Цзэ-дуна. Москва: Политиздат, 1969
 О. Е. Владимиров. Незабываемые страницы истории и маоистские фальсификаторы. Москва: Знание, 1971
 О. Б. Борисов. Китайская проблема: 70-е годы: В 2-х вып. Москва. 1978
 О. Е. Владимиров. Страницы политической биографии Мао Цзэдуна. М.: Политиздат, 1980
 О. Б. Борисов. Внутренняя и внешняя политика Китая в 70-е годы. Москва : Политиздат, 1982
 O.Б. Борисов. Из истории советско-китайских отношений в 50-х годах: К дискуссии в КНР о Мао Цзэдуне. М.: Международные отношения. 1982.
 О. Б. Рахманин. Из китайских блокнотов. О культуре, традициях, обычаях Китая. М.: Наука, 1982
 О. Е. Владимиров. Советско-китайские отношения в сороковых-восьмидесятых годах. Москва : Международные отношения, 1984
 О. Б. Рахманин. К истории отношений России — СССР с Китаем в XX веке. М., 2002. ISBN 5-88451-119-1
 О. Б. Рахманин. Страницы пережитого. М.: ИДВ РАН, 2009. ISBN 978-5-8381-0189-3

Примечания

Литература 
 Шахназаров Г. Х. С вождями и без них. : Вагриус, 2001.

Ссылки 
 Интервью: , , , 
 Последний приезд Мао // «Советская Россия» № 117, 1 сентября 2005 г.
 

Члены РАЕН
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Дипломаты СССР
Историки по алфавиту
Историки СССР
Историки России
Политологи России
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Киргизской ССР
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Синологи СССР
Синологи России
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Мемуаристы России
Чрезвычайные и полномочные послы СССР
Сотрудники аппарата ЦК КПСС